Popovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Popovka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia